Дайва Батите (, род. 22 августа 1980, Плунге) — литовская шахматистка, международный мастер среди женщин (2018). Воспитанница тренера В. В. Андрюшайтиса.

Чемпионка Литвы 2004 и 2015 годов (в 2004 году разделила 1—2-е места с Д. Ивошкайте и обошла её по дополнительным показателям). Серебряный призёр чемпионатов Литвы 2006, 2007, 2016 и 2018 годов (в 2016 и 2018 годах участвовала в дележе 1—2-х мест, но оба раза уступала чемпионский титул по дополнительным показателям). Бронзовый призёр чемпионатов Литвы 2001, 2005 и 2010 годах (в 2001 году разделила 3—5-е места и опередила конкуренток по дополнительным показателям). Участница дележа 3-го места в чемпионатах Литвы 1999 и 2000 годов (бронзовые медали получили другие шахматистки).

В составе сборной Литвы участница пяти шахматных олимпиад (2000, 2004, 2006, 2016 и 2018), двух командных чемпионатов Европы (2007 и 2015 гг.), матча со сборной Латвии 2005 г.

Участница юношеского чемпионата Европы 1998 года и юниорского чемпионата Европы 1999 года. Участница юниорского чемпионата мира 2000 года.

Участница личных чемпионатов Европы 2013 и 2018 годов.

В составе клуба «ŠK Margiris Kaunas» участница Кубка европейских клубов 1999 года.

С начала 2010-х годов постоянно проживает в Вене. Является тренером женского клуба «Frau Schach». В составе клуба «ASVÖ Pamhagen» победительница Австрийской женской бундеслиги сезона 2018/2019 годов.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Д. Батите в базе Chessgames
 Личная карточка Д. Батите на сайте 365Chess

Шахматисты Литвы
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Международные мастера по шахматам